Il campionato mondiale di snooker 1989 venne disputato dal 15 aprile al 1º maggio 1989 presso il Crucible Theatre di Sheffield nel Regno Unito.

Steve Davis vinse il suo sesto e ultimo titolo battendo in finale John Parrott.

Con il punteggio di 18-3 Davis vinse con il più ampio margine di sempre ai campionati mondiali e con il sesto titolo eguagliò il record detenuto da Ray Reardon dal 1978.

Alex Higgins fallì le qualificazioni al campionato per la prima volta nella sua carriera, perdendo contro Darren Morgan 8–10 nella fase finale delle qualificazioni, nelle quali Morgan fece il suo debutto.

Vennero realizzati 19 century breaks nel corso del campionato. Il break più alto del torneo finale fu di 141 ottenuto da Stephen Hendry, mentre nelle qualificazioni fu di 143 da parte di Darren Morgan.

Montepremi 

 Vincitore: £ 105.000
 Finalista: £ 63.000
 Semifinalisti: £ 31.500
 Quarti di finale: £ 15.750
 Ottavi di finale: £ 7.875
 Sedicesimi di finale: £ 4.430

Tabellone finale

Note 

1989
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 1989